

Porta Romana lungo la cinta muraria
Porta Romana ad Amelia in provincia di Terni
Porta Romana o Porta Gemina ad Ascoli Piceno
Porta Romana a Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo
Porta Romana è la porta più a sud delle mura di Firenze. 
Porta Romana a Gubbio in provincia di Perugia
Porta Romana all'Aquila
Porta di San Pietro o Porta Romana a Perugia
Porta Romana a Rieti
Porta Romana a Manciano in provincia di Grosseto
Porta Romana a Siena
Porta Romana a Spoleto in provincia di Perugia
Porta Romana a Sulmona in provincia dell'Aquila
Porta Romana a Viterbo

Con Porta Romana si identificano inoltre le tre diverse porte della città di Milano, ricavate rispettivamente all'interno del perimetro romano, medievale e spagnolo.

 La Porta Romana, sita all'epoca sull'attuale piazza Missori e dotata di un porticato monumentale che proseguiva fino alla Crocetta, eretta nel I secolo e ricavata nelle mura romane.
 La Porta Romana, sita all'epoca sull'attuale corso di Porta Romana, a ridosso del Naviglio, oggi via Francesco Sforza, eretta nel XII secolo e ricavata nelle mura medievali.
 La Porta Romana, sita nell'attuale piazzale Medaglie d'Oro, eretta nel 1596 e ricavata nelle mura spagnole, unica fra le porte spagnole cittadine ad essere giunta fino a noi.

Rioni e sestieri
 Porta Romana (Milano)
 Rione di Porta Romana, terziere del Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino
 Sestiere di Porta Romana (Ascoli Piceno)
 Sestiere di Porta Romana (Milano)
  Porta Romana, frazione di Nocera Superiore

Brani musicali
Porta Romana bella, canzone popolare milanese del XIX secolo
Porta Romana, brano musicale di Giorgio Gaber del 1963

Altro
 Scalo di Porta Romana, scalo ferroviario milanese, ora dismesso
 Stazione di Milano Porta Romana, stazione ferroviaria
Porta Romana Metro – «Porta Romana è una stazione della linea M3 della metropolitana di Milano.»
 Stazione di Viterbo Porta Romana, stazione ferroviaria